Derde klasse basketbal heren (België)
 Derde klasse basketbal heren (Spanje)